Фраксионамијенто ел Аламо има више значења:

 Фраксионамијенто ел Аламо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ел Аламо (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику